La Lotus Elite 14, une voiture de sport des années 1950.
 La Lotus Elite 75, une voiture de sport des années 1970.

Voir aussi